Бишофи́т — минерал, источник водного хлорида магния.

Общие сведения 

Бишофит — минерал (магниевая соль), который широко используется в народном хозяйстве, строительстве и в медицине. Впервые был обнаружен в виде компонента в знаменитых штасфуртских соленосных отложениях Германии немецким геологом и химиком Карлом Оксениусом (, 1830—1906), который и назвал его по имени знаменитого немецкого химика и геолога Карла Густава Бишофа (Bischof), чтобы увековечить имя последнего за его заслуги в химии и геологии. Датой официального открытия бишофита считается 1877 год. В первые десятилетия после открытия бишофит считался редким минералом, однако в 1930—50-х годах в Поволжье были обнаружены обширные залежи бишофита, а в 90-х годах XX столетия в Полтаве открыто самое древнее и глубокое месторождение минерала, глубина залегания которого 2,5 км.

Он легко растворяется в воде и поэтому добывается способом подземного выщелачивания: растворением артезианской водой (выщелачиванием) сухого подземного пласта минерала на глубине залегания. Полученный рассол перекачивается наверх. Однако при его перекачке по трубопроводам, за счёт высокой реакционной способности происходит окисление железа труб и раствор насыщается ионами железа. Также железо содержится и в самом бишофите, вследствие чего раствор приобретает желтоватый оттенок. При стоянии бишофита цвет может измениться (потемнеть) за счёт продолжающихся процессов окисления.

Кристаллы бишофита встречаются очень редко, в основном же он образует белые или бесцветные зернистые, волокнистые, листоватые агрегаты, горько-солёные на вкус. Бишофит гигроскопичен, поэтому на воздухе кристаллы быстро впитывают влагу и расплываются.

Месторождения бишофита 

Месторождения бишофита отличаются по составу: некоторые из них — это солеродные бассейны, где бишофит находится в смеси с различными минералами (смешанные). Это так называемые бишофитсодержащие породы, например, карналлит-бишофитные породы, которые имеют розовато-буровато-жёлтый и оранжево-красный цвет, связанный с тонкими включениями пылевидного гематита. Сопутствующие минералы: галит, кизерит, ангидрит. В этих породах содержится 36—58 % бишофита. Карналлитовая область находится в Штасфурте (Германия), где бишофит впервые был обнаружен, а карналлит — один из главнейших минералов в калийных соляных месторождениях (в России это Верхнекамское месторождение в Пермском крае).

Но есть и мономинеральные месторождения, «чистые» залежи бишофита, где его около 93—96 %. Таких мест очень мало. Одно из них — в России, в Волгоградской области (Светлоярский соляной купол). Два других — на Украине, в Полтавской области (глубина залегания пласта 2,5 км) и Новоподольское месторождение в Черниговской области. По данным государственного комитета по запасам Украины, мощность пласта Новоподольского месторождения бишофита составляет 10-30 м, с глубиной залегания 2280—2400 м и общими запасами 1,549 млрд тонн.

Применение 

Бишофит применяется в производстве искусственного камня (плитка, блоки), в нефтедобыче — для приготовления тампонажных и твердеющих смесей, в химической промышленности — для получения соединений магния повышенной чистоты, в ЖКХ — как противогололёдный реагент, для борьбы с амброзией. Благодаря своим антигололёдным свойствам бишофит широко применяется для предотвращения примерзания и смерзания сыпучих грузов (угля, руды и т. д.) в зимнее время.

В дорожном хозяйстве 

Бишофит используется как противогололёдный реагент. По принципу действия он схож с технической солью (хлористый натрий), но гораздо менее вреден для окружающей среды и автомобилей (не такой коррозийный), также бишофит действует при более низких температурах.

В России бишофит используется в качестве противогололёдного реагента в Волжском, Волгограде, Тамбовской области. Мэрии Москвы и Ростова-на-Дону также заявляли о планах перейти на использование бишофита. Кроме того, в настоящее время получено положительное заключение ГЭЭ федерального уровня на применение бишофита в качестве противогололёдного реагента. Подтверждено полное соответствие бишофита требованиям (ОДН) 218.2.027-2003 по плотности, вязкости и коррозионной активности. В связи с этим его можно применять в качестве противогололёдного материала для борьбы с зимней скользкостью на объектах дорожного хозяйства во всех городах России.

В строительстве 

Бишофит используется в производстве ксилолита — для наливных полов, некоторых литых изделий — плитка, подоконники и др. Также бишофит применяется в производстве стекломагниевых листов (СМЛ).

В медицине 

В России и Украине существует группа медицинских работников, отстаивающих точку зрения, что морская соль — бишофит имеет лечебные свойства. Они называют процедуры с использованием этой соли — Бишофитотерапия. Ими написано множество рекомендаций различных вариантов его применения при различных заболеваниях. Например, некоторые медики назначают ванны и компрессы пропитанные раствором этой морской соли при артрозе или артрите, или пытаются «протолкнуть» молекулы хлорида магния сквозь кожу при помощи таких средств Российской физиотерапии как электро-, фоно-, магнитофорез. Хотя сама возможность такого введения веществ подвергается сомнению со стороны их коллег. Иногда «бишофитотерапевты» назначают пить раствор этой морской соли при недостатке минералов, однако большинство врачей использует для этого таблетированные минералы, чтобы легче контролировать дозировку.

Современные клинические исследования не подтверждают лечебных эффектов как электро-, фоно-, магнитофореза, так и эффективность ванн с минеральной водой и растворёнными солями при остеоартрите и ревматоидном артрите.

Приём минеральных ванн с бишофитом противопоказан при сердечно-сосудистой недостаточности II—III степени, выраженном склерозе сосудов головного мозга, сердца, почек, ишемической болезни сердца в стадии обострения, а также при кожных заболеваниях и новообразованиях. Отменяют процедуру в тех случаях, когда у больных возникают явления так называемого бромизма (насморк, кашель, конъюнктивит, кожная сыпь, общая слабость), а также если ванны вызывают ускоренное сердцебиение, головокружение, головную боль, учащение дыхания, обострение болезни.

В исследовании, проведённом в Волгограде в 1995 году на животных было установлено, что бишофит повышает содержание в организме магния при его дефиците. В диссертации также указано, для усиления его действия нужны «энганцеры» (слово, значение которого известно только автору диссертации, возможно, происходит от английского слова enhancer — усилитель). Указывается также его токсическое действие (в больших дозах) на печень и почки при приёме внутрь перорально. Также есть свойство эмбриотоксичности.

Исследованиями установлено, что неочищенный бишофит является более токсичным, по сравнению с очищенным (более чем в 2 раза). В настоящее время известно несколько способов очистки бишофита, в России запатентован один способ и подана патентная заявка на другой способ. Ещё одна методика была предложена американскими учёными.

Исследования показывают, что при анкилозирующем спондилоартрите ванны с минеральной водой не помогают, их эффект равен эффекту ванн с простой водой без минералов, зато регулярная лечебная физкультура имеет эффект уменьшения боли и увеличения подвижности суставов.

Примечания

Литература 
 
 
 
 Przibylla (1904) Centralblatt für Mineralogie, Geologie und бледноontologie, Stuttgart: 238.
 Dewar (1905) Chem. News: 91: 216.
 Mügge (1906) Neues Jahrbuch für Mineralogie, Geologie und бледноontologie, Heidelberg, Stuttgart: I: 91.
 Görgey (1910) Mineralogische und petrographische Mitteilungen, Vienna: 29: 200.
 Doelter, C. (1928) Handbuch der Mineral-chemie: 4(2): 1212.
 Palache, Charles, Harry Berman & Clifford Frondel (1951), The System of Mineralogy of James Dwight Dana and Edward Salisbury Dana Yale University 1837-1892, Volume II: Halides, Nitrates, Borates, Carbonates, Sulfates, Phosphates, Arsenates, Tungstates, Molybdates, Etc. John Wiley and Sons, Inc., New York, 7th edition, revised and enlarged: 46-47.
 Heide, K. and Kühn, W. (1965): Bischofit im carnallitschen Stassfurtlager der stillgelegten Kaliwerke Aschersleben/Anhalt (Schachtanlage V). Chemie der Erde 24: 211-214.
 Sorrell, C. A., and Ramey, R. R. (1974): X-ray powder data and unit cell parameters of MgCl2.6H2O. Journal of Chemical and Engineering Data 19: 31-32.
 Agron, P. A., and Busing, W. R. (1985): Magnesium dichloride hexahydrate, MgCl2.6H2O, by neutron diffraction. Acta Crystallographica C41: 8-10.
 Anthony, J. W. et al. (1997): Handbook of Mineralogy, Vol. 3: 59.

Ссылки 
 Бишофит в базе данных www.mindat.org
 Бишофит в Геовикипедии
 ГОСТ 7759-73 Магний хлористый технический (бишофит) на garant.ru

Минералы по алфавиту
Минералы магния
Хлориды, бромиды и иодиды (минералы)
Практики альтернативной медицины
Минералы, названные в честь людей